Onderdistrict in Indonesië
 Cibodas (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Tangerang in de provincie Bantam
Plaats in Indonesië
 Cibodas (Bungursari), een plaats in het regentschap Purwakarta in de provincie West-Java
 Cibodas (Cibitung), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Cibodas (Cijati), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Cibodas (Lembang), een plaats in het regentschap Bandung Barat in de provincie West-Java
 Cibodas (Majalengka), een plaats in het regentschap Majalengka in de provincie West-Java
 Cibodas (Pasirjambu), een plaats in het regentschap Bandung in de provincie West-Java
 Cibodas (Pelabuhan Ratu), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Cibodas (Rumpin), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Cibodas (Jonggol), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java